Таде́ Сизовски́ (; 16 февраля 1927, Ласкув — 24 февраля 2005, Шарне-ле-Макон), при рождении Таде́уш Цисо́вский () — французский футболист, нападающий. Один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции. Рекордсмен сборной Франции по количеству голов в одном матче.

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона (3): 1956, 1957, 1959
 Лучший бомбардир Второго дивизиона: 1951
 Рекордсмен сборной Франции по количеству голов в одном матче: 5 голов
 Лучший бомбардир в истории парижского «Расинга»: 216 голов
 Лучший бомбардир парижского «Расинга» в чемпионате Франции: 152 гола

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Расинг» Париж